La competiciones de hípica fue admitida en los Juegos Panamericanos desde la primera edición que se celebró en Buenos Aires (Argentina) en 1951.

Ediciones

Medallero histórico
Actualizado hasta Lima 2019.

Véase también
 Hípica en los Juegos Olímpicos

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Organización Deportiva Panamericana .

Deportes en los Juegos Panamericanos
 
Competiciones ecuestres